Artiómovka (en rus: Артёмовка) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 216 habitants. Pertany al districte de Txernomórskoie.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea